Mörl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Mörl zu Pfalzen und Sichelburg (1883–1958), österreichischer Verwaltungsjurist

 Gustav Philipp Mörl (1673–1750), deutscher Theologe und Bibliothekar
Johann Siegmund Mörl (1710–1791), deutscher Geistlicher und Bibliothekar
 Joseph Mörl (1671–1735), deutscher Kupferstecher
 Lothar Mörl (* 1940), deutscher Verfahrenstechniker
 Maria von Mörl (1812–1868), Südtiroler Mystikerin
 Markus Mörl (* 1959), deutscher Popsänger